Никола́й Ива́нович Кузьми́н:
 Кузьмин, Николай Иванович (1911—1988) — советский украинский музыковед и педагог.
 Кузьмин, Николай Иванович (род. 1932) — советский рабочий-судостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Кузьмин, Николай Иванович (род. 1950) — советский футболист, российский тренер.